Il singolare del torneo di tennis Tarzana Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Levar Harper-Griffith che ha battuto in finale Michael Joyce 7-66, 6-3.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (secondo turno)
 Bob Bryan (quarti di finale)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Justin Gimelstob (secondo turno)

 Mardy Fish (secondo turno)
 Cédric Kauffmann (primo turno)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Jack Brasington (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tarzana Challenger 2001